FCH peut désigner :
 frame control header, un en-tête de trame utilisé dans le cadre du WiMAX ;
 Football Club Hammamet, un club tunisien de football fondé à Hammamet en 2001.